Брід — неглибоке місце у водоймі, яким можливо пересувалися пішим ходом.

Села:
 Брід — Житомирська область, Житомирський район
 Брід — Закарпатська область, Хустський район
 Брід — Миколаївська область, Первомайський район

Річка:
 Рогостинка або Брід — мала річка (струмок) в м. Києві, ліва притока річки Сирець

Див. також 
 Брод (значення)